Mužská dvouhra Shanghai Rolex Masters 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do singlové soutěže šanghajského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo sedm tenistů po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech. Obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Stefanos Tsitsipas.

Vítězem se stal třetí nasazený Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal 22letou německou turnajovou pětku Alexandra Zvereva po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Pasivní bilanci vzájemných utkání tak 23letý Rus snížil na 1–4. V probíhající sezóně si připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour, respektive druhý v sérii Masters po letní výhře v Cincinnati. Medveděv odehrál šesté finále v řadě a z posledních dvaceti tří zápasů měl bilanci 22–1.

Poprvé od hamburského ATP German Open 1999 byli všichni semifinalisté turnaje v kategorii ATP Tour Masters 1000 mladší dvaceti čtyř let.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2019
ATP Tour 2019